Никола́й Соло́мин:
 Соломин, Николай Александрович (1896—1936) — советский политический деятель.
 Соломин, Николай Константинович (1916—1999) — народный художник РСФСР.
 Соломин, Николай Михайлович (1834—1882) — художник-иконописец.
 Соломин, Николай Николаевич (род. 1940) — живописец и педагог, народный художник России.